La Serie A 2016-2017, chiamata per ragioni di sponsorizzazione LBA PosteMobile, è stata la 95ª edizione del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile. Il titolo di campione d'Italia è andato alla Reyer Venezia (al 3º Scudetto della propria storia) che nella serie di finale dei playoff ha sconfitto per 4-2 l'Aquila Basket Trento.

Al termine della stagione regolare è retrocessa in Serie A2 la Vanoli Cremona, successivamente ripescata a seguito dell'esclusione della Pasta Reggia Caserta per inadempienze economiche.

Regolamento 

Al via del campionato, le squadre partecipanti sono 16. Il posto della squadra retrocessa nella scorsa stagione, la Virtus Bologna, è stato preso dalla Germani Basket Brescia, che ha riportato la città di Brescia in Serie A dopo 28 anni di assenza, grazie alla vittoria nei play-off promozione della Serie A2 alla fine della stagione precedente battendo la Fortitudo Bologna.

La stagione regolare prevede che ogni squadra disputi 30 partite, giocando contro tutte le altre squadre due volte in un girone di andata ed uno di ritorno. Al termine verranno disputati dei playoff fra le migliori otto squadre in classifica dove, mentre i quarti di finale saranno giocati al meglio delle 5 gare, semifinali e finali verranno disputate al meglio delle 7 gare. La squadra che si è classificata in fondo alla classifica della stagione regolare retrocede in Serie A2, venendo rimpiazzata nella stagione successiva dalla squadra vincitrice del campionato "cadetto".

Ad ogni squadra è concesso di avere in rosa 5 o 7 giocatori stranieri, scegliendo in alternativa una delle due seguenti soluzioni:
 5 giocatori stranieri provenienti da qualsiasi paese;
 3 giocatori stranieri provenienti da paesi non dell'Unione Europea e 4 giocatori provenienti da paesi all'interno dell'Unione europea (o da quei paesi che hanno aderito alla Convenzione di Cotonou).
Ogni squadra ha dunque la possibilità di scegliere fra la formula "5+5" o la formula "3+4+5". Allo scopo di favorire i settori giovanili e l'utilizzo di giocatori italiani/europei, alla fine della stagione la Lega Serie A assegnerà diversi premi:
 500.000 € alle prime tre squadre che hanno scelto l'opzione "5+5" tenendo in considerazione il tempo di impiego dei giocatori italiani.
 200.000 € per le squadre che ottengono migliori risultati con il loro settore giovanile.

Stagione regolare

Classifica 
Aggiornata al 3 agosto 2017.

Legenda:
      Campione d'Italia.
      Ammesse ai playoff scudetto.
      Retrocessa in Serie A2
  Vincitrice del campionato italiano
  Vincitrice della Supercoppa italiana 2016
  Vincitrice della Coppa Italia 2017
In caso di parità tra due squadre si considera la differenza canestri degli scontri diretti, in caso di differenza uguale a zero si considera il coefficiente canestri (PF/PS). In caso di parità tra tre o più squadre si procede al calcolo della classifica avulsa, prendendo in considerazione come primo elemento il totale degli scontri diretti tra le squadre interne alla classifica avulsa, in caso di parità interna tra due squadre si prosegue con le regole per la parità tra due squadre.

Risultati 
Aggiornati all'8 maggio 2017.

Punteggi in divenire 

Legenda:
Si assegnano due punti per vittoria e zero per sconfitta. Non è contemplato il pareggio.
      Vittoria
      Sconfitta

Classifica in divenire 

Legenda:
      Prima classificata
      Qualificata ai playoff scudetto
      Ultima classificata

Calendario 
Aggiornato all'8 maggio 2017.

Play-off

Tabellone

Quarti di finale 
Ogni serie è al meglio delle 5 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 ed eventuale gara-5 in casa della meglio classificata.

Milano - Capo d'Orlando

Trento - Sassari

Avellino - Reggio Emilia

Venezia - Pistoia

Semifinali 
Ogni serie è al meglio delle 7 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2, gara-5 ed eventuale gara-7 in casa della meglio classificata.

Milano - Trento

Venezia - Avellino

Finale 
Ogni serie è al meglio delle 7 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 e eventuali gara-5 e gara-7 in casa della meglio classificata.

Venezia - Trento

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Reyer Venezia
Formazione: Marquez Haynes, Jamelle Hagins, Melvin Ejim, Hrvoje Perić, Julyan Stone, Michael Bramos, Stefano Tonut, Nicholas Groppi, Riccardo Visconti, Edoardo Battiston, Federico Miaschi, Ariel Filloy, Tomas Ress, Esteban Batista, Ben Ortner, Michele Antelli, Simone Bergamo, Vincenzo Taddeo, Jeff Viggiano, Tyrus McGee. All.: Walter De Raffaele.
 Retrocessioni in Serie A2: Vanoli Cremona
 MVP: Marcus Landry (Germani Basket Brescia)
 Miglior giovane: Diego Flaccadori (Aquila Basket Trento)
 Miglior allenatore: Vincenzo Esposito (The Flexx Pistoia)
 MVP delle finali: Melvin Ejim (Reyer Venezia)

Note

Voci correlate 
 Supercoppa italiana di pallacanestro maschile 2016
 Coppa Italia di pallacanestro maschile 2017

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017